Daru – emelésre és rakodásra való munkagép
Daru – Magyarországon is megjelenő, költöző madár 
Daru csillagkép
Daru – heraldikai jelkép